Федр (байкар) — давньоримський байкар.
 Федр (Платон) — діалог Платона.